Евге́ний Ильи́н:
 Ильин, Евгений Кузьмич (1916—1986) — танкист, Герой Советского Союза.
 Ильин, Евгений Ильич (1922—1987) — советский поэт, шахматный литератор.
 Ильин, Евгений Николаевич (род. 1929) — учитель, автор оригинальной концепции преподавания литературы.
 Ильин, Евгений Павлович (1933—2015) — заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор психологических наук, кандидат биологических наук, профессор.